Ordnungspolizei steht für:

 Ordnungspolizei, Hauptamt der SS und der uniformierten Polizei in Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus
 Ordnungspolizei (Hessen), Hilfspolizeibeamte des Ordnungsamtes und ihre Behörden in Hessen seit 2004
 Ordnungspolizei (Rheinland-Pfalz), Teil der uniformierten Polizei in Rheinland-Pfalz bis 1973
 Sicherheitspolizei in den Ländern der Freien und Hansestädte Lübeck und Hamburg sowie dem Freistaat Oldenburg zur Zeit der Weimarer Republik
 Oldenburgische Ordnungspolizei, Schutzpolizei des Freistaats Oldenburg 1920–1933.